Dit is een lijst met de grote steden in het land Irak (census 2012). De steden die volgens de berekening van 2007 meer dan 80.000 inwoners hebben, staan in deze lijst genoteerd.

Lijst 

Irak
 
Grote